Рокруа:

 Рокруа — крепость во французском департаменте Арденны.
 Рокруа — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.